Nectar — второй студийный альбом Джорджа Миллера под псевдонимом Joji, третий с учётом Pink Season, вышедшего под псевдонимом Pink Guy. Релиз состоялся 25 сентября 2020 года на лейблах 88rising Music и 12Tone Music. На альбоме содержатся гостевые участия от Benee, Lil Yachty, Omar Apollo, Yves Tumor и Rei Brown.

Синглы 
Альбом был анонсирован 16 апреля 2020 года вместе с синглом «Gimme Love». Предыдущими синглами стали треки «Run» (вышел 6 февраля 2020 года) и «Sanctuary» (вышел 14 июня 2019 года).

6 августа вышел четвертый и последний на текущий момент сингл под названием «Daylight», записанный совместно с Diplo. В тот же день вышел клип на YouTube канале 88rising.

Список композиций 
Адаптировано под Apple Music

Примечания 

Альбомы Joji
Альбомы 88rising